

Toponyme 
Biarritz désigne le plus souvent une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. 

Biarritz peut également désigner des noms de lieux dans plusieurs pays.
 Canton de Biarritz-Est, division administrative du département des Pyrénées-Atlantiques.
 Canton de Biarritz-Ouest, division administrative du département des Pyrénées-Atlantiques.
 Biarritz, station balnéaire de Canelones, Uruguay,
 Villa Biarritz, section du quartier de Punta Carretas, Montevideo, Uruguay.

Sports 
 Biarritz olympique Pays basque, club de rugby à XV français basé à Biarritz. 
 Club Biguá de Villa Biarritz, club uruguayen de basket-ball basé à Montévidéo.

Automobiles 
 Cadillac Eldorado Biarritz, cabriolet du constructeur automobile Cadillac.
 Cabriolet Hotchkiss Biarritz, cabriolet du constructeur automobile Hotchkiss.

Aviation 
 Aéroport de Biarritz-Pays basque, situé dans le Sud de la France.

Littérature 
 Biarritz, nouvelle écrite par Hermann Goedsche en 1868.

Films 
 Le Voyage à Biarritz, film français réalisé par Gilles Grangier en 1962.

Homonymie de patronyme